Атаян — армянская фамилия. Известные носители:

 Атаян, Армен Аршакович (1922—2021) — армянский и украинский художник, живописец. Член Союза художников СССР.
 Атаян, Аршак Геворгевич (1877—1938) — армянский советский поэт, прозаик, переводчик и общественный деятель.
 Атаян, Гаянэ Арменовна (род. 1959) — украинская художница.
 Атаян, Камо Иванович (род. 1959) — нагорно-карабахский государственный деятель.
 Атаян, Роберт Аршакович (1915—1994) — армянский и советский музыковед, фольклорист, композитор, музыкальный педагог, профессор. Заслуженный деятель искусств Армянской ССР.
 Атаян, Светлана Артёмовна (род. 1938) — армянская советская рабочая, депутат Верховного Совета СССР.